Le tournoi de Gstaad 2003 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du  tournoi.

Faits marquants 
En simple, le Tchèque Jiří Novák a battu Roger Federer en finale (5-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3).

Leander Paes et David Rikl se sont quant à eux défaits en finale double de František Čermák et Leoš Friedl.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2003
Sport en Suisse en 2003
Gstaad
Tennis en juillet 2003